Ingalls bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ingalls (Arkansas)
 Ingalls (Indiana)
 Ingalls (Kansas)
 Ingalls (Maine)
 Ingalls (Michigan)
 Ingalls (North Carolina)
 Ingalls (Oklahoma)

in der Astronomie:
 Ingalls (Mondkrater)

Personen:
 Albert Graham Ingalls (1888–1958), US-amerikanischer Optiker und Astronom
 Charles Ingalls (1836–1902), Vater von Laura Ingalls Wilder und Mary Ingalls, literarisches Vorbild, Hauptfigur der TV-Serie Unsere kleine Farm
 Dan Ingalls (Daniel Henry Holmes Ingalls, Jr.; * 1944), US-amerikanischer Informatiker
 Henry Ingalls (1819–1896), US-amerikanischer Anwalt und Eisenbahnunternehmer
 James Monroe Ingalls (1837–1927), US-amerikanischer Offizier und Ballistiker
 John James Ingalls (1833–1900), US-amerikanischer Politiker
 Joyce Ingalls († 2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Laura Ingalls Wilder (1867–1957), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mary Ingalls (1865–1928), US-amerikanische Blinde und literarisches Vorbild
 Rufus Ingalls (1820–1893), US-amerikanischer Offizier, Unionsgeneral im Sezessionskrieg
 Sheffield Ingalls (1875–1937), US-amerikanischer Politiker
 Walter M. Ingalls (1944–1991), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 Ingalls Shipbuilding, eine Werft an der US-amerikanischen Golfküste